Abbado – cognome italiano, variante di Abate
 Claudio Abbado – direttore d'orchestra e senatore a vita italiano, figlio di Michelangelo e padre di Daniele
 Daniele Abbado – regista teatrale e televisivo italiano, figlio di Claudio
 Marcello Abbado – pianista e compositore italiano, figlio di Michelangelo e padre di Roberto
 Michelangelo Abbado – violinista italiano, padre di Claudio e di Marcello
 Roberto Abbado – direttore d'orchestra italiano, figlio di Marcello